Lepidopora är ett släkte av nässeldjur. Lepidopora ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Lepidopora